Ab DeMarco (1916-1989), ancien joueur de hockey sur glace
 son fils, Ab DeMarco (1949-), ancien joueur de hockey sur glace et fils du précédent